Partido Nacional (spanisch für „Nationale Partei“) ist der Name folgender Parteien:

 Partido Nacional (Argentinien)
 Partido Nacional (Chile)
 Partido Nacional (Costa Rica)
 Partido Nacional de Honduras
 Partido Unidade Nacional in Osttimor
 Partido Nacional (Uruguay)